Lewisville ist die Bezeichnung mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lewisville (Arkansas)
 Lewisville (Idaho)
 Lewisville (Indiana)
 Lewisville (Michigan)
 Lewisville (Minnesota)
 Lewisville (New Jersey)
 Lewisville (North Carolina)
 Lewisville (Ohio)
 Lewisville (Oklahoma)
 Lewisville (Oregon)
 Lewisville (Pennsylvania)
 Lewisville (Texas)
 Lewisville (Virginia)
 Lewisville (Washington)

Siehe auch:
 Louisville